Catriona peut désigner :
 Catriona, roman de Robert Louis Stevenson
 Catriona, genre de nudibranches
 (1116) Catriona, astéroïde de la ceinture principale